Padarek (Lemahsugih), een plaats in Indonesië
Padarek (Kramatmulya), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing